Ел Тезал има више значења:

 Ел Тезал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тезал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тезал (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику